Maximilian Jagielski ist der Name folgender Personen:

* Maximilian Jagielski (Architekt) (1876–1912), deutscher Architekt
 Maximilian Jagielski (Verleger) (1828–1876), polnischer Verleger